LOpen dels Estats Units de 1994 (o US Open 1994) fou la 113a edició del US Open. Es va celebrar al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York (Estats Units), des del 29 d'agost a l'11 de setembre de 1994.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Pete Sampras (4a ronda)
  Goran Ivanisevic (1a ronda)
  Sergi Bruguera (4a ronda)
  Michael Stich (Final)
  Stefan Edberg (3a ronda)
  Michael Chang (4a ronda)
  Boris Becker (1a ronda)
  Andrí Medvèdev (2a ronda)
  Todd Martin (Semifinals)
  Alberto Berasategui (1a ronda)
  Jim Courier (2a ronda)
  Wayne Ferreira (3a ronda)
  Thomas Muster (Quarts de final)
  Ievgueni Kàfelnikov (4a ronda)
  Marc Rosset (3a ronda)

Individual femení 
<li>  Steffi Graf (Final)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (Campiona)
<li>  Conchita Martínez (3a ronda)
<li>  Mary Pierce (Quarts de final)
<li>  Kimiko Date (Quarts de final)
<li>  Lindsay Davenport (3a ronda)
<li>  Jana Novotna (Semifinals)
<li>  Gabriela Sabatini (Semifinals)
<li>  Mary Joe Fernandez (3a ronda)
<li>  Zina Garrison-Jackson (4a ronda)
<li>  Amanda Coetzer (Quarts de final)
<li>  Sabine Hack (1a ronda)
<li>  Lori McNeil (1a ronda)
<li>  Anke Huber (2a ronda)
<li>  Magdalena Maleeva (4a ronda)
<li>  Amy Frazier (2a ronda)

Enllaços externs 
 Web oficial del US Open

1994
Competicions esportives del 1994